Grand Detour ou Grand détour peut se référer à :

Toponymie 
 Grand Detour, communauté non-incorporée de l'Illinois ;
 Township de Grand Detour, township de l'Illinois ;
 Grand-Détour, hameau de la ville de Matane, au Québec.